«Боги» () — польский фильм-биография 2014 года.

Сюжет 
В 1980-е годы врач-кардиохирург Збигнев Релига возразил медицинским авторитетам, создав новую клинику с коллективом молодых врачей, чтобы провести первые в Польше удачные трансплантации сердца. Его дорога к успеху не была лёгкой. Первоначальные неудачи, интриги в среде врачей и трудный характер Религи разочаровали многих людей, в том числе его жену. Вследствие встречаемых трудностей он впал в зависимость от алкоголя.

В ролях 
 Томаш Кот — Збигнев Релига, кардиохирург,
 Пётр Гловацкий — Мариан Зэмбаля,
 Шимон Пётр Варшавский — Анджей Бохенек,
 Магдалена Червиньская — Анна Релига, жена Збигнева,
 Рафал Заверуха — Ромуальд Чихонь,
 Цезарий Косиньский — Роман Влодарский,
 Ян Энглерт — профессор Вацлав Ситковский,
 Владислав Ковальский — профессор Ян Молль,
 Збигнев Замаховский — Станислав Пасык,
 Мариан Опаня — профессор Ян Нелюбович,
 Кинга Прайс — мать пациентки,
 Рышард Котыс — член комиссии,
 Соня Бохосевич — жена пациента,
 Магдалена Лампарская — официантка,
 Кшиштоф Янчар — отец пациента.

Примечания

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Описание фильма на сайте kino.dlastudenta.pl 

Фильмы-биографии Польши
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Польши 2014 года
Фильмы-биографии о врачах
Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)